Mi forma de amar es el nombre del segundo álbum de estudio del cantautor argentino Axel. Fue editado por Sony Music el 21 de abril de 2001.

Lista de canciones

Sencillos 

 Agua salada (2000)
 Mi fuerza eres tú (2001)

Enlaces externos 

Álbumes de 2001
Álbumes de Axel